Арланк

 Арланк — город во Франции в департаменте Пюи-де-Дом региона Овернь.
 Арланк, Франческо (род. 1985) — итальянский сценарист.